Maurice Duprez (1890-1943), militaire français ;
 Gilbert Duprez (1806-1896), ténor français ;
 Caroline Duprez (1832-1875), sa fille, soprano française ;
François Duprez (1908-1944), résistant français ;
 June Duprez (1918-1984), actrice britannique  ;
 Michel Duprez (1945-), joueur de basket-ball français ;
 Bénédicte Duprez (1951-), nageuse française.
Patronyme français
Patronyme anglais